Poeciloneta är ett släkte av spindlar som beskrevs av Kulczynski 1894. Poeciloneta ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Poeciloneta